Robert Cecil, 1. hrabia Salisbury (1563-1612) – angielski polityk i urzędnik państwowy za panowania Elżbiety I i Jakuba I Stuarta
 Robert Cecil, 1. wicehrabia Cecil of Chelwood (1864–1958) – brytyjski prawnik i dyplomata, laureat pokojowej Nagrody Nobla

Zobacz też 
 Robert Gascoyne-Cecil